Le sigle DGSI peut faire référence à :
 Direction générale de la Sécurité intérieure, en France ;
 code OACI de l'Aéroport de Kumasi, au Ghana.

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports